

Lieu
Nkom est un village de la commune de Massock-Songloulousitué dans le département de la Sanaga-Maritime et la région du Littoral au Cameroun. Il est le lieu de naissance de Jean Miché Kankan.

Patronyme 

Alice Nkom née en 1945,  avocate camerounaise
Hervé Emmanuel Nkom né en 1953,  homme politique camerounais